Финес:

 Финес — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Финес Флинн — главный персонаж мультсериала Уолта Диснея «Финес и Ферб».
 Финес и Ферб — американский мультсериал.
 Финес и Ферб: Покорение 2-го измерения — мультипликационный фильм по мотивам мультсериала Финес и Ферб.